European Athletic Association
 Ethylacetoacetaat
Allergische alveolitis